Autostrada A4 – autostrada austriaca
 Autostrada A4 – autostrada belga
 Autostrada A4 – autostrada croata
Autostrada A4 – autostrada francese
Autostrada A4 Serenissima – autostrada italiana
Autostrada A4 – autostrada lituana
Autostrada A4 – autostrada marocchina
Autostrada A4 – autostrada polacca
Autostrada A4 – autostrada rumena, tangenziale di Costanza
Autostrada A4 – autostrada serba
Autostrada A4 – autostrada slovena
Autostrada A4 – autostrada svizzera
Autostrada A4 – autostrada tunisina